Та́ня Ре́ймонд (, род. 22 марта 1988) — американская актриса, наиболее известная по роли Алекс Руссо в  телесериале «Остаться в живых».

Биография 
Таня Реймонд родилась 22 марта 1988 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Её мать — француженка, а отец — американец еврейского происхождения.

Карьера 
Свою первую роль Реймонд сыграла в возрасте двенадцати лет в американском телесериале «Малкольм в центре внимания». Но настоящая популярность к девушке пришла в возрасте 18 лет когда она  получила роль Алекс Руссо в культовом сериале «Остаться в живых».

В 2015 году участвовала в кастинге на роль Обары Сэнд из сериала «Игра престолов», но так и не была утверждена на роль.

С 2016 года актриса снимается в популярном американском телесериале «Голиаф» в роли Бриттани Голд.

Фильмография

Ссылки 

Киноактрисы США